Der DFB-Hallenpokal 1988 wurde in Frankfurt am Main ausgetragen. Nachdem 1987 zum ersten Mal der Hallenpokal inoffiziell in Stuttgart (Hamburger SV  3:1 VfB Stuttgart) ausgetragen worden war, wurde FC Bayer 05 Uerdingen der erste offizielle Hallenpokalsieger.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finale 	

|}

DFB-Hallenpokal
Fußballveranstaltung 1988
Sportveranstaltung in Frankfurt am Main